Monroe, családnév
 Monroe - számológép gyártó cég

 Amerikai Egyesült Államok
 Monroe (Connecticut)
 Monroe (Észak-Karolina)
 Monroe (Georgia)
 Monroe (Adams megye, Indiana)
 Monroe (Tippecanoe megye, Indiana)
 Monroe (Iowa)
 Monroe (Kentucky)
 Monroe (Louisiana)
 Monroe (Maine)
 Monroe (Massachussets)
 Monroe (Michigan)
 Monroe (Nebraska)
 Monroe (New Hampshire)
 Monroe (Gloucester megye, New Jersey)
 Monroe (Middlesex megye, New Jersey)
 Monroe (község, New York)
 Monroe (város, New York)
 Monroe (Ohio)
 Monroe (Oklahoma)
 Monroe (Oregon)
 Monroe (Pennsylvania)
 Monroe (Tennessee)
 Monroe (Utah)
 Monroe (Virginia)
 Monroe (Washington)
 Monroe (Adams megye, Wisconsin)
 Monroe (kisváros, Green megye, Wisconsin)
 Monroe (nagyváros, Green megye, Wisconsin)

 Írország
 Monroe (Írország)

 Kanada
 Monroe (Kanada)

Lásd még 
 Monroe megye (egyértelműsítő lap)